Sexta-feira (Friday em inglês)
 Friday (filme) — filme de 1995
 Sexta-Feira 13 (série) (Friday the 13th) — série de filmes de horror criada por Sean S. Cunningham;
 Friday Harbor — cidade estadunidense do estado de Washington;
 T.G.I. Friday's — um restaurante
 Linda Friday — atriz pornográfica

Na música 
 Friday I'm in Love — single da banda The Cure.
 Friday (trilha sonora), o álbum com a trilha sonora do filme homônimo de 1995
 "Friday", uma canção de Ice Cube, presente na trilha sonora
 Friday (álbum), um álbum de Christine Milton
 "Friday" (canção de Daniel Bedingfield)
 "Friday" (canção de Rebecca Black)
 "Friday", uma canção da banda Goldspot
 "Friday", uma canção da banda Phish presente no álbum Round Room
 "Friday", uma canção do rapper Plies presente no álbum The Real Testament
 "Friday", uma canção da banda Sunny Day Real Estate presente no álbum Sunny Day Real Estate (álbum)
 "Friday", uma canção de Joe Jackson presente no álbum I'm the Man (álbum de Joe Jackson)

Na Literatura
 "Friday" é um Livro de Robert A. Heinlein

Desambiguação